Résultats du tournoi de basket-ball aux Jeux olympiques d'été de 1968 à Mexico.

Hommes

Compétition

Hommes

Classement 1 à 4

Notes et références 

Épreuve aux Jeux olympiques d'été de 1968
1968
Basket-ball en 1968